Okręty US Navy o nazwie USS  "Gudgeon":
 Pierwszy "Gudgeon" (SS-211) był okrętem podwodnym typu Tambor będącym w służbie w latach 1941-1944 (zniszczony w boju).
 Drugi "Gudgeon" (SS-567) był okrętem podwodnym typu Tang będącym w służbie amerykańskiej w latach 1952-1987. Sprzedany Turcji służył jako TCG "Hizir Reis" (S-342) do 2004.

Gudgeon